Yichuan Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yichuan Xian (härad i Kina, Shaanxi), 
 Yichuan Xian (härad i Kina, Henan), 

Robotskapade Kinaförgreningar